IZH steht für:
 Islamisches Zentrum Hamburg
 Ihme-Zentrum Hannover, ein Wohn- und Einkaufszentrum in Hannover
 Ischmasch-Werke, russischer Hersteller von Waffen und Fahrzeugen

izh steht für:
 Ischorische Sprache (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

Siehe auch:
 Isch

IZH